Merișor a következő romániai települések román neve:
 Almás, Kovászna megyében
 Merisor (Banica község)
 Merisor (Bukuresd község)
 Pusztaalmás, Maros megyében
 Szamosmonostor, Máramaros megyében